Union européenne est une expression qui peut désigner :

Politique 
 Union européenne, l'organisation politique et économique sui generis regroupant plusieurs pays d'Europe
 voir aussi l'article sur l'Union européenne en tant que puissance émergente
 Union européenne, un groupe de résistance antifasciste contre le nazisme (traduction de l'allemand Europäische Union).
 Union européenne des démocrates-chrétiens (UEDC), une ancienne confédération de partis politiques européens qui succéda aux NÉI et rejoignit finalement le Parti populaire européen.

Sport 
 Union européenne de cyclisme (UEC), l'une des cinq confédérations continentales membres de l'Union cycliste internationale.
 Union des associations européennes de football (UEFA)
 Union européenne de futsal (UEFS), une association sportive internationale de Futsal en Europe, fondée en 1988.
 Union européenne de gymnastique, (UEG, ou en anglais EUG), l'une des quatre unions continentales qui constituent la Fédération internationale de gymnastique.
 Union européenne de judo (EJU pour European Judo Union), une association de promotion de ce sport, regroupant les fédérations nationales d'Europe.
 Union européenne de tennis de table.
 Union européenne du trot (UET), un organisme ayant pour objet la promotion des courses au trot et de l’élevage hippique européen.

Associations professionnelles 
 Union européenne des géosciences (en anglais European Geosciences Union ou EGU), une société savante multidiplicinaire pour les professionnels des sciences de la Terre et de l'espace.
 Union européenne de radio-télévision (UER, en anglais, EBU), la plus importante association professionnelle de radiodiffuseurs nationaux dans le monde.

Autres 
 Union européenne des paiements (UEP), un accord international en vigueur de 1950 à 1958, dans le cadre de l'OECE et du plan Marshall.
 Union européenne d'espéranto (en espéranto : Eŭropa Esperanto-Unio ou EEU), une association espérantophone européenne de droit belge, pour le rayonnement de cette langue.